Сент-Афри́к () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Аверон. Входит в состав округа Мийо.

Код INSEE кантона — 1229. Всего в кантон Сент-Африк входят 11 коммун, из них главной коммуной является Сент-Африк.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 12 561 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Аверон на сайте INSEE
 Расположение кантона Сент-Африк на карте Франции

Кантоны департамента Аверон